71-й выпуск  Париж — Ницца — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла с 3 по 10 марта 2013 года в рамках Мирового тура UCI 2013. Победу одержал австралийский велогонщик Ричи Порт.

Участники 
В гонке приняло участие 23 команды. Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI ProTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 4 проконтинентальных команд. Всего на старт вышли 184 гонщика. До финиша соревнования доехали 151 спортсмен.

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов общей протяженностью 1174 километра. Первый и последний этапы проходили в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Ницца 2013 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2013 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2013 году
Март 2013 года